Humberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Humberg (Gschwend), Weiler der Gemeinde Gschwend, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):

 Humperky (Humberg, 469 m. n.m.), in der Skutečská pahorkatina bei Skuteč, Tschechien
 Humberg (Kaiserslautern), im Pfälzerwald in kreisfreier Stadt Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Großer Humberg (427,9 m)
 Kleiner Humberg (395,4 m)
 Humberg (Hochspeyer) (373,2 m), im Pfälzerwald bei Hochspeyer, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Humberg, historische Bezeichnung des Himbergs (335,2 m), im Rheinwesterwälder Vulkanrücken bei Aegidienberg, Rhein-Sieg-Kreis

Gedenkstätten:
 Humberghaus, Dingden, Kreis Wesel, Erinnerung an eine jüdische Familie auf dem Lande

Humberg ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Humberg (* 1976), deutscher Autor, Übersetzer, Lektor und Journalist
 Heinz Humberg (* 1949), deutscher Physiker, Hochschullehrer
 

Humberg steht auch für:
 Humberg Metall- & Kunstguss, ein deutsches Unternehmen der Metallverarbeitung

Siehe auch
 Humburg
 Hummenberg
 Tenhumberg